Stanislav Lakhtyukhov, né en 1987, est un nageur russe.

Biographie

Palmarès

Championnats du monde

Records

Record du monde 
Il établit avec l'équipe russe du relais 4 × 50 mètres 4 nages le record du monde du 4 × 50 m 4 nages en petit bassin en séries du Championnats d'Europe de natation en petit bassin 2009 à Istanbul en 1 min 32 s 08. Mais ce temps est battu en finale de ces mêmes championnats par la même équipe russe, mais en l'absence de Lakhtyukhov, en 1 min 31 s 80.

Meilleurs temps personnels 
Les meilleurs temps personnels établis par Mihail Alexandrov dans les différentes disciplines sont détaillés ci-après.
{| class="wikitable"
|+Meilleures performances personnelles en grand bassin
|- style="background-color:#369;text-align:center;font-weight:bold;color:white"
|Épreuve
|Temps
|Compétition
|Lieu
|Date
|-
|50 m nage libre||align="right"|23 s 80||Velka cena Ostravy - 1.kolo Cekeho ... ||Ostrava (R. Tchèque)||align="right"|
|-
|100 m nage libre||align="right"|53 s 93||Championnats d'Estonie||Tartu (EST)||align="right"|
|-
|50 m brasse||align="right"|27 s 79||Championnats du monde de natation 2009||Rome (Italie)||align="right"|
|-
|100 m brasse||align="right"|1 min 00 s 71||Championnats Open de Russie||Moscou||align="right"|
|-
|200 m brasse||align="right"|2 min 15 s 61||Championnats Open de Russie||Moscou||align="right"|
|-
|200 m 4 nages||align="right"|2 min 13 s 22||Velka cena Ostravy - 1.kolo Cekeho ... ||Ostrava (R. Tchèque)||align="right"|
|-
|50 m brasse (relais)||align="right"|27 s 95|| international Pokal ... ||Ptuj (SLO)||align="right"|
|-
|100 m brasse (relais)||align="right"|1 min 01 s 53||Championnats de Russie ||Moscou||align="right"|
|}

 Notes et références 

 Liens externes 
 Profil, sur swimrankings.net''.

Nageur russe
Naissance en avril 1987